Xaypanya ist der Familienname folgender Personen:

 Anousone Xaypanya (* 2002), laotischer Fußballspieler
 Souliphone Xaypanya (* 1997), laotischer Fußballspieler